Чжоу Пэн (; род. 11 октября 1989 года, Даньдун, Ляонин) — китайский профессиональный баскетболист, в настоящее время выступает за клуб китайской баскетбольной ассоциации «Гуандун Саузерн Тайгерс» и национальную сборную Китая. Выступает на позициях лёгкого форварда.

Карьера

Клубная карьера 
В 1997-2004 годах играл за школьную команду родного города Даньдун. В марте 2004 года перешёл в молодёжный состав «Гуандун Саузерн Тайгерс» Чжоу Пэн дебютировал за основной состав «Гуандуна» в 2006 году в возрасте 16 лет. В сезоне 2009-10 Китайской баскетбольной ассоциации игрок в среднем набирал 11,1 очков и 3,4 подбора за игру. Помог команде выиграть три титула чемпиона КБАs.

Международная карьера 
Чжоу Пэн выступает за национальную сборную Китая. После нескольких матчей за молодёжную команду, в которую игрок пришёл в апреле 2004 года, игрок дебютировал на международной арене на чемпионате мира 2010 года в Турции.

Достижения 
  Китай
 Чемпион Азиатских игр : 2010

  Гуандун Саузерн Тайгерс
 Чемпион Китайской баскетбольной ассоциации : 2006, 2008, 2009, 2010, 2011
 Серебряный призёр КБА : 2007, 2012

Личная жизнь 
В 2005 году Чжоу Пэн поступил в Гуандунский технологический университет.

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Китая
Игроки сборной Китая по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»